Oeste hace referencia a varios artículos:
Oeste. Punto cardinal.
Oeste (subregión). Subregión estadística portuguesa
Oeste de Estados Unidos. El Oeste, región geográfica estadounidense.
Oeste de Filadelfia. Sección de la ciudad de Filadelfia.
Oeste de Canadá. Región geográfica canadiense.